Bandundu (provincie), een voormalige provincie van de Democratische Republiek Congo
Bandundu (stad), de hoofdstad van de provincie